Fulton steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fulton (Alabama)
 Fulton (Arkansas)
 Fulton (Illinois)
 Fulton (Indiana)
 Fulton (Iowa)
 Fulton (Kalifornien)
 Fulton (Kansas)
 Fulton (Kentucky)
 Fulton (Maryland)
 Fulton (Mississippi)
 Fulton (Missouri)
 Fulton (Oswego County), New York
 Fulton (Schoharie County), New York
 Fulton (South Dakota), im Hanson County
 Fulton (Tennessee)
 Fulton (Texas)
 Fulton (Wisconsin), im Rock County
 Fulton (Town), Town(ship) im Rock County
 Fulton Ferry (Brooklyn), Stadtteil von Brooklyn, New York

Fulton ist der Familienname folgender Personen:
 Alison Fulton (* um 1960), schottische Badmintonspielerin
 Andrew Fulton (1850–1925), US-amerikanischer Politiker
 Andrew S. Fulton (1800–1884), US-amerikanischer Politiker
 Arthur Fulton (1887–1972), britischer Sportschütze
 Champian Fulton (* 1985), US-amerikanische Jazzsängerin und -pianistin
 Charles William Fulton (1853–1918), US-amerikanischer Politiker
 Chris Fulton (* 1988), schottischer Schauspieler 
 Davie Fulton (1916–2000), kanadischer Politiker
 Elmer L. Fulton (1865–1939), US-amerikanischer Politiker
 Fitzhugh Fulton (1925–2015), US-amerikanischer Pilot
 Florence Fulton Hobson (1881–1978), irische Architektin
 Francis Fulton-Smith (* 1966), britisch-deutscher Schauspieler
 Grace Fulton (* 1996), US-amerikanische Schauspielerin, siehe Grace Caroline Currey
 Hamish Fulton (* 1946), britischer Künstler
 James G. Fulton (1903–1971), US-amerikanischer Politiker

 Kristian Fulton (* 1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Mark Fulton (Fußballspieler) (* 1959), schottischer Fußballspieler
 Mark Fulton (1961–2002), nordirischer Loyalist und Anführer der Loyalist Volunteer Force
 Richard H. Fulton (1927–2018), US-amerikanischer Politiker

 Ryan Fulton (* 1996), schottischer Fußballspieler
 Sarah Bradlee Fulton (1740–1835), Teilnehmerin des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges
 Stephen Fulton (* 1994), US-amerikanischer Boxer
 Theodore Alan Fulton (* um 1941), US-amerikanischer Physiker
 Thomas Benjamin Fulton (1918–2002), kanadischer Geistlicher, Bischof von Saint Catharines
 Wendy Fulton (* 1959), US-amerikanische Schauspielerin

Fulton steht für:

 Fulton II, österreichische Lokomotive, siehe KFNB Ib
 Fulton Motor Truck Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Mount Fulton, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika 

Siehe auch:
 Fulton County
 Fulton Township